Rosenstokken er det hudbeklædte knoglefremspring på pandebenet hos hjorte, ud fra hvilket geviret, som også er kaldet takken, vokser frem.

Kilder/henvisninger 

Dyreanatomi